Vilarinho (Lousã), een plaats in de Portugese gemeente Lousã
 Vilarinho (Santo Tirso), een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso
 Vilarinho (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde